Florencio hace referencia a varios artículos:

Personas

Nombre
Florencio (nombre), nombre propio masculino equivalente al femenino Florencia. 
 Florencio María del Castillo, escritor y periodista mexicano;
 Florencio Molina Campos, pintor y dibujante argentino;
 Florencio Sánchez, dramaturgo y periodista uruguayo;
 Florencio de Valeránica, calígrafo español de Castilla.
 Florencio Campomanes, ajedrecista filipino.

Apellido
Xavier Florencio, ciclista.

Parónimos
Florenz Ziegfeld, productor teatral estadounidense.
José Florences Gili, creador de la Sociedad Española de Ilusionismo.
Lázaro Florenza, futbolista español.

Además
Premio Florencio